AUNS steht für:
 Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, eine rechtskonservative politische Organisation

AU-NS steht für:
 New South Wales, ehemaliger ISO 3166-2 Code des australischen Bundesstaates

AUNS